Kujala ist der Familienname folgender Personen:

 Janne Kujala (* 1981), finnischer Eishockeyspieler
 Jussi Kujala (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Patrick Kujala (* 1996), finnischer Automobilrennfahrer
 Petri Kujala (* 1970), finnischer Eishockeyspieler
 Steve Kujala (* 1955), amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Susanne Kujala (* 1976), deutsche Organistin und Akkordeonistin
 Veli Kujala (* 1976), finnischer Akkordeonist und Komponist
 Walfrid Kujala (* 1925), amerikanischer Flötist
 Wenke Kujala (* 1976), deutsche Triathletin